Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Nipigon”
 Pierwszy HMCS „Nipigon” (J154) był trałowcem typu Bangor. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Nipigon” (DDH 266) był niszczycielem typu Annapolis. W służbie w czasie zimnej wojny.

Bibliografia 
 

Nipigon